Трепак Олександр Сергійович — бригадний генерал Збройних сил України, Герой України.
 Трепак Віктор Миколайович (нар. 25 серпня 1975, місто Сколе Сколівського району Львівської області) — український правознавець.

Прізвища